Квінсі Ламонт Вільямс (відомий під сценічним ім'ям Піві Лонгвей; іноді стилізовано як PeeWee Longway) — американський репер з Атланти, штат Джорджія, один з останніх підписантів 1017 Records перед тим, як засновник лейблу, Gucci Mane, сів за ґрати у 2013. Є племінником члена Brick Squad, Cold Blooded da Don, який і познайомив його з Gucci. Разом з Young Dolph і Gucci Mane входить до гурту Felix Brothers.

MPA 
MPA (скор. від Money, Pounds, Ammunition; також відомі як MPA Bandcamp) — реп-гурт на чолі з Лонгвеєм. До складу входять:
 Піві Лонгвей
 Lil Duke
 MPA Finesse
 Bricc Baby Shitro
 MPA Wicced
 MPA 5th Roc
 MPA Spud
 MPA Turk
 MPA Head
 MPA Mitch
 MPA Yikes

Дискографія

Студійні альбоми

Мікстейпи

У складі Felix Brothers 
 2014: Felix Brothers

Сингли 
Власні

Інших виконавців
 2015: «1500» (Beatmonster Marc і Wheezy з участю Rich Homie Quan, Peewee Longway та Lil Boosie)
 2015: «Him or Me» (Lil Tommy з участю Peewee Longway)
 2015: «Too Many Racks» (Joe Blow з участю Peewee Longway)

Гостьові появи 

 2013: «#IJWHSF» (Gucci Mane і Rich Homie Quan з участю Peewee Longway)
 2013: «A to Z» (Gucci Mane з уч. Young Dolph та Peewee Longway)
 2013: «Christmas Tree» (Gucci Mane з уч. OJ da Juiceman та Peewee Longway)
 2013: «Cinderella» (Gucci Mane з уч. Peewee Longway)
 2013: «Dead fo Real» (Young Thug з уч. Peewee Longway)
 2013: «Dirty Stick» (Migos з уч. Peewee Longway)
 2013: «Fresh as a Bitch» (Gucci Mane з уч. Young Dolph та Peewee Longway)
 2013: «Fugitive» (Gucci Mane з уч. Young Dolph та Peewee Longway)
 2013: «Geekin'» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame та Peewee Longway)
 2013: «Hol' Up» (Gucci Mane і Rich Homie Quan з уч. Peewee Longway)
 2013: «I Quit» (Gucci Mane з уч. Young Dolph та Peewee Longway)
 2013: «Intro» (Gucci Mane з уч. Young Thug та Peewee Longway)
 2013: «Nigeria» (Young Thug з уч. Gucci Mane та Peewee Longway)
 2013: «Patna Dem» (Young Thug з уч. Peewee Longway)
 2013: «Off the Leash» (Gucci Mane з уч. Young Thug та Peewee Longway)
 2013: «Rocky Balboa» (Migos з уч. Peewee Longway)
 2013: «Super Head» (Gucci Mane з уч. Peewee Longway)
 2013: «Tell 'Em That» (Gucci Mane з уч. Shawty Lo та Peewee Longway)
 2013: «Ten Plus Ten» (Migos з уч. Jose Guapo та Peewee Longway)
 2013: «TrapAHolics» (Rich the Kid і Migos з уч. Peewee Longway)
 2014: «Bad Habits» (Gucci Mane з уч. MPA Wicced та Peewee Longway)
 2014: «Birdies» (Gucci Mane з уч. Peewee Longway)
 2014: «Down & Out'» (Gucci Mane з уч. Кейша Коул та Peewee Longway)
 2014: «Foreal» (Migos з уч. Peewee Longway)
 2014: «Frankie Lymon» (Low Pros з уч. Que, Young Thug та Peewee Longway)
 2014: «Fucked Up the Kitchen» (Migos з уч. Peewee Longway)
 2014: «Hell U Talking Bout» (Gucci Mane з уч. Young Thug, Takeoff та Peewee Longway)
 2014: «Home Alone» (Gucci Mane з уч. Ca$h Out, Young Thug та Peewee Longway)
 2014: «I Got» (Rich Gang з уч. Peewee Longway)
 2014: «I'ma Finesse» (MPA Shitro з уч. Young Thug та Peewee Longway)
 2014: «Jack Tripper» (Low Pros з уч. PeeWee Longway та Young Thug)
 2014: «Long Way» (Gucci Mane з уч. Young Gleesh та Peewee Longway)
 2014: «Made It» (Rich the Kid і Migos з уч. Shy Glizzy, Zed Zilla та Peewee Longway)
 2014: «NWA» (Gucci Mane з уч. Migos, MPA Wicced, MPA Duke та Peewee Longway)
 2014: «Paper Problems» (Gucci Mane з уч. Young Thug та Peewee Longway)
 2014: «Serve On» (Gucci Mane з уч. Quavo та Peewee Longway)
 2014: «Sloppy Toppy» (Travis Scott з уч. Migos та Peewee Longway)
 2014: «Stop-Start» (Mike Will Made It з уч. Gucci Mane, Chief Keef та Peewee Longway)
 2014: «Took by a Bitch» (Gucci Mane і Young Thug з уч. Peewee Longway)
 2014: «Why Would U Not» (Rich the Kid з уч. Johnny Cinco та Peewee Longway)
 2015: «Accident» (Linen з уч. Peewee Longway)
 2015: «Addicted to Gangsta» (Quavo з уч. Hoodrich Pablo Juan та Peewee Longway)
 2015: «Bombs» (Gucci Mane з уч. MPA Duke та Peewee Longway)
 2015: «Count a Check» (Gucci Mane з уч. Peewee Longway)
 2015: «Do Too Much» (Gucci Mane з уч. MPA Duke, MPA Wicced та Peewee Longway)
 2015: «Dope Love» (Gucci Mane з уч. Verse Simmonds та Peewee Longway)
 2015: «Due2DaFact» (Skippa da Flippa й Migos з уч. Peewee Longway)
 2015: «Gold Medal» (Yo Gotti з уч. Peewee Longway)
 2015: «Granny» (2 Chainz з уч. Bankroll Fresh та Peewee Longway)
 2015: «I Deserve It» (Gucci Mane з уч. Peewee Longway)
 2015: «Kill My Opponent» (Gucci Mane з уч. MPA Wicced та Peewee Longway)
 2015: «Lost My Plug» (Gucci Mane з уч. Peewee Longway)
 2015: «Might As Well» (Linen з уч. Peewee Longway)
 2015: «Most Wanted» (MPA Duke з уч. Offset та Peewee Longway)
 2015: «No One Else» (Gucci Mane з уч. Young Thug та Peewee Longway)
 2015: «No Problems» (Gucci Mane з уч. Rich Homie Quan та Peewee Longway)
 2015: «Ondalay» (Gucci Mane з уч. Migos та Peewee Longway)
 2015: «Real Dope Boy» (Gucci Mane з уч. Young Scooter та Peewee Longway)
 2015: «Quarterback» (Young Thug з уч. Quavo, Offset та Peewee Longway)

Посилання 
 Офіційний сайт

Примітки 

Афроамериканські репери